Марат Сафин је освојио турнир. У финалу је победио Лејтона Хјуита резултатом 1-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (полуфинале)</li>
  Енди Родик (полуфинале)</li>
  Лејтон Хјуит (финалиста)</li>
 ' Марат Сафин (победник)</li>
  Карлос Моја (прво коло)</li>
  Гиљермо Корија (четврто коло)</li> 
  Тим Хенман (треће коло)</li>
  Андре Агаси (четвртфинале)</li>
  Давид Налбандијан (четвртфинале)</li>
  Гастон Гаудио (треће коло)</li>
  Јоаким Јохансон (четврто коло)</li>
  Гиљермо Кањас (четврто коло)</li>
  Томи Робредо (треће коло)</li>
  Себастијан Грожан (друго коло)</li>
  Михаил Јужни (друго коло)</li>
  Томи Хас (друго коло)''</li>

<ol start="17">
  Андреј Павел (друго коло)
  Николас Масу (друго коло)
  Винсент Спејдија (прво коло)
  Доминик Хрбати (четвртфинале)
  Никола Кифер (прво коло)
  Иван Љубичић (друго коло)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Фелисијано Лопез (треће коло)
  Хуан Игнасио Чела (треће коло)
  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Парадорн Сричапан (друго коло)
  Марио Анчић (треће коло)
  Тејлор Дент (треће коло)
  Томас Јохансон (четврто коло)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Јирген Мелцер (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPWorldTour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Отворено првенство Аустралије у тенису 2005.